Diese Seite listet die Zeichen U+13000 bis U+131FF im Unicodeblock Ägyptische Hieroglyphen auf. Die Hieroglyphen werden im Html-Format (&#x…;), gefolgt vom Wiki-Format (<hiero>…</hiero>) dargestellt.

Ägyptische Hieroglyphen
Agyptische Hieroglyphen/13000 bis 131FF